Sternhaus steht für:
Sternhaus (Düsseldorf), Hochhaus 
Sternhaus (Steyr), Barockbau
Sternhaus (Quedlinburg), Ortsteil
Sternhaus, auch Kleinzierling; Wüstung in der Gemeinde Rattenberg in Niederbayern

Siehe auch:
Nordsternhaus
Sternhausen, Fisch aus der Familie der Störe
 Haus zum Sternen, historisches Gasthaus in Thayngen, Schweiz
 Mit einem gelben Stern gekennzeichnetes Judenhaus in Ungarn 1944/45